I21 ou I-21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-21, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Pashinin I-21, un avion de chasse soviétique.

Médecine 
 Infarctus aigu du myocarde, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres